Премье́р-мини́стр Финляндии (; ) — глава правительства и фактический глава исполнительной власти Финляндии. Выдвигается президентом, затем одобряется эдускунтой (парламентом Финляндии) и, наконец, утверждается президентом республики. Список включает в себя всех глав правительств Финляндии с момента обретения ею независимости в 1917 году, то есть председателей Сената (1917—1918) и премьер-министров (c 1918 года по сегодняшний день).

С 10 декабря 2019 года должность премьер-министра занимает Санна Марин; она сменила на этом посту Антти Ринне, лидера выигравшей парламентские выборы Социал-демократической партии, который был премьер-министром с 6 июня 2019 года. Марин сформировала правительство на базе сформированного Ринне правительства пяти партий (Социал-демократической партия, Финляндский центр, Зелёный союз, Левый союз, Шведскую народную партию). Возглавляемый ей кабинет стал 76-м по счёту в истории страны. В целом в период с момента получения независимости в 1917 году было произведено 67 назначений на должность руководителя правительства; эту должность занимали 46 человек, некоторые из них назначались на этот пост несколько раз (К. Каллио — четыре раза, К.-А. Фагерхольм и К. Сорса — по три раза).

Обозначения

Список

Хронологическая диаграмма

1917—1944

1944—1972

1972 — по настоящее время

Примечания

Ссылки 

 
 

Политика Финляндии

Финляндия